PFU est un sigle pouvant avoir différentes significations :
 Prélèvement Forfaitaire Unique, impôt proportionnel français créé en 2018 et s’appliquant sur les biens mobiliers du capital des personnes physiques.